L’adele est une langue kwa parlée dans le centre est du Ghana et le centre ouest du Togo.

Écriture 

Au Ghana, le  (GILLBT) a développé un alphabet pour la traduction de la Bible en adele.

L’alphabet adele utilisé au Togo est essentiellement le même, cependant Rongier utilise moins de digrammes à l’index de son dictionnaire adele-français.

Notes et références

Sources

Voir aussi 
 
 

Langue kwa
Langue au Ghana
Langue au Togo